Дакота Блу Ричардс (; Лондон, 11. април 1994) енглеска је глумица. Најпознатија је по улогама Лајре Белакве у филму Златни компас из 2007. године и Френки Фицџералд у серији Скинс.

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|- 
| 2007. || Златни компас || -{The Golden Compass}- || Лајра Белаква || 
|- 
| rowspan=2| 2008. || Тајна Месечеве долине || -{The Secret of Moonacre}- || Марија Мериведер || 
|- 
| — || -{Dustbin Baby}- || Ејприл || 
|- 
| 2009. || — || -{Five Miles Out}- || Кас || кратки филм
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|- 
| 2011—2012. || Скинс || -{Skins}- || Френки Фицџералд || ТВ серија, 18 еп.
|- 
| rowspan=2| 2013. || Лајтфилдс || -{Lightfields}- || Ив || мини-серија, главна улога
|- 
| — || -{The Fold}- || Елоиз Ештон || 
|- 
| rowspan=2| 2014. || — || -{The Quiet Hour}- || Сара || 
|- 
| — || -{Girl Power}- || Кас || кратки филм
|- 
| 2016. || — || -{ChickLit}- || Зои || 
|- 
| 2016—2018. || Млади инспектор Морс || -{Endeavour}- || Ширли Трулав || ТВ серија, 13 еп.
|- 
| 2017. || — || -{What the Butler Saw.}- || Џералдин || 
|- 
| 2019. || — || -{Beecham House}- || Маргарет Озборн || ТВ серија, 6 еп. 
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1994.
Енглеске глумице
Биографије живих особа